

Persone 
 Adolphe Appia – scenografo svizzero
 Louis Appia – medico svizzero
 Giorgio Appia – patriota svizzero

Altro 
 Via Appia Antica – strada romana che collegava Roma a Brindisi
 Strada statale 7 Via Appia – strada statale italiana
 Lancia Appia – autovettura prodotta dalla Lancia dal 1953 al 1963
 Appia – traghetto in servizio per Adriatica di Navigazione dal 1961 al 1992

Altri progetti